Delpech är ett efternamn, som burits av bland andra:

 Auguste-Louis-Dominique Delpech (1818−1880), fransk läkare
 
 Jacques-Mathieu Delpech (1777−1832), fransk läkare

Franska efternamn